Метродор из Лампсака:

 Метродор из Лампсака (старший) — древнегреческий философ-досократик
 Метродор из Лампсака (младший) — древнегреческий философ-эпикуреец